Andrea Gamarnik – biochimica argentina
 Grigori Alexandrowitsch Gamarnik – lottatore sovietico, campione del mondo nel 1955 nella lotta greco-romana
 Jan Borisovič Gamarnik – generale e politico sovietico, di origine ucraina e di etnia ebraica